Een verkeersweg:
 N133 (België)
 N133 (Frankrijk)
 N133 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing